Die Taekwondo war die zweite asiatische Kampfsportart, die ins olympische Programm aufgenommen wurde. Seit Sydney 2000 ist es Teil der Spiele. 1988 und 1992 war es Demonstrationssportart.

Wettbewerbe

Übersicht der Wettbewerbe für Männer

Übersicht der Wettbewerbe für Frauen

Olympiasieger 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Taekwondo

Weblinks 
 Offizielle Webseite der ITF